Il figlio (Der Sohn) – opera teatrale di Walter Hasenclever del 1914
 Il figlio (Le Fils) – film del 2002 diretto da Jean-Pierre e Luc Dardenne
 Il figlio (Son) – romanzo di Lois Lowry del 2013